«Рекреативо до Либоло» — ангольский баскетбольный клуб из города Либоло. Выступает в Чемпионате Анголы.

Достижения

Текущий состав

Тренерский штаб

Тренеры и их достижения

Примечания

Ссылки 
Баскетбольные клубы Анголы